Rózsa István (1916–1968) szerkesztő, fordító
 Rózsa István (1944) atléta, rövidtávfutó (MTK)
 Rózsa István (1947) atléta, középtávfutó (Vasas)
 Rózsa István (1998) jégkorongozó